El término Partido Liberal Constitucionalista puede referirse:

 en México, al Partido Liberal Constitucionalista;
 en Nicaragua, al Partido Liberal Constitucionalista.